Maria Theresia van Bourbon (1726-1746), infante van Spanje
 Maria Theresia van Bourbon-Sicilië (1772-1807), prinses der Beide Siciliën
 Maria Theresia van Bourbon (1791-1794), infante van Spanje
 Maria Theresia van Bourbon-Sicilië (1867-1909), prinses der Beide Siciliën
 Maria Theresia van Bourbon (1882-1912), infante van Spanje